Unisagrado é uma instituição de ensino superior privada brasileira com sede em Bauru, São Paulo.

História 
A história da Unisagrado começou com a vinda das primeiras religiosas do Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus para o Brasil em 1900. A partir desta data, outras freiras Apóstolas chegaram da Europa. Nas cidades em que se estabeleciam, foram levando o Amor do Coração de Jesus por meio de suas obras, conforme as necessidades de cada região. Chegaram a Bauru em 1926 a pedido o Padre Francisco Van der Maas, um missionário holandês, que deu início às obras do Externato São José, em 1921. Foi confiada as Freiras Apóstolas a missão de manter e ampliar a obra educacional e mais, zelar pela formação espiritual das crianças da cidade. Até os anos 50 do século XX, as Apóstolas haviam mantido, solidificado e expandido sua obra educacional na cidade e chegara a hora de enfrentar um novo desafio: um curso de nível superior – a primeira Faculdade de Filosofia do interior do Estado. 

O projeto das Apóstolas foi conduzido pela Irmã Arminda Sbríssia, que projetou e consolidou a constituição física, jurídica e institucional da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras do Sagrado Coração – FAFIL – sendo sua primeira diretora. Em 1951, foi apresentado ao Conselho Nacional de Educação, no Rio de Janeiro, os primeiros documentos para viabilizar a criação de uma faculdade de Filosofia, Ciências e Letras atendendo à solicitação de Dom Henrique Golland Trindade, bispo da diocese na época. Tinha por objetivo oferecer ensino superior direcionado à formação profissional, intelectual e espiritual dos jovens desta região do Brasil e, sobretudo, formar professores para a melhoria da Educação. No Ano de 1953, nascia a Faculdade pioneira no interior de São Paulo, com os cursos de Letras, Pedagogia, Geografia e História, todos da área de ciências humanas. Hoje, esta área conta com outros cursos: Filosofia, Artes Cênicas, Educação Musical e Psicologia.

As Apóstolas, em 1966, lançaram a pedra fundamental da nova construção da FAFIL, com Celebração Eucarística presidida pelo Bispo de Bauru, Dom Vicente Ângelo Marchetti Zioni. Sob a coordenação de Irmã Rosalva e de Irmã Elvira Milani, as obras começariam em 1969, concretizando um projeto confiado ao arquiteto Jurandyr Bueno Filho e que privilegiava a integração: os prédios se colocavam em torno de um Setor Vivência, afastando-se do modelo então predominante de isolamento das diferentes unidades. Em 1970 foi inaugurada a nova instalação da FAFIL, localizada à Rua Irmã Arminda, 10-50, no Jardim Brasil. A ampliação da faculdade se deu também em nível da pós-graduação e, em 1968, foi criado o primeiro curso Lato Sensu em Administração Escolar.

Ao mesmo tempo em que as instalações físicas eram ampliadas, crescia a demanda para novos cursos e, naturalmente, o número de alunos. Até então, todos os cursos da Instituição estavam sob o guarda-chuva da FAFIL. A partir daí, teve início uma diversificação que seria fundamental para a criação da Universidade: em meados da década de 70, a Diretora Irmã Elvira Milani percebeu que, assim como o interior se ressentia da falta de professores formados, também sofria com a falta de profissionais habilitados na área da Saúde. Mas não seria possível estabelecer um curso de Enfermagem dentro do escopo que permitia a entidade existente, dedicada à Filosofia. Seria necessário, mais do que um novo curso, criar toda uma nova Faculdade.

No ano de 1980, surgiram as Faculdades do Sagrado Coração, reunindo a antiga FAFIL, a faculdade de Música Pio XII (FACMUS) e a Faculdade de Enfermagem (FESC), iniciando a abertura da área das Ciências da Saúde, consolidando cada vez mais seu desenvolvimento acadêmico e comunitário. Em 1983, foi encaminhado ao Conselho Federal de Educação o primeiro documento para o processo de reconhecimento de uma Universidade, a chamada Carta-Consulta, contendo dados essenciais a respeito das concepções e características da Instituição e da sua tradição em ensino, pesquisa e extensão. Era o passo inicial num trajeto exigente e difícil. Aprovada a Carta-Consulta em 1985, teve início a fase de verificação, que envolve um período de acompanhamento durante o qual comissões designadas pelo Conselho Federal de Educação verificam e confirmam a aptidão da Instituição, além de efetuar correções e ajustes no projeto.

Em 1986, formaliza-se a constituição da Universidade do Sagrado Coração. Irmã Elvira Milani, então diretora, passa a ser a primeira reitora da nova Universidade. Quando começaram os anos 90, a Universidade do Sagrado Coração primava pela indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão como princípio fundamental da sua essência como Universidade, primando pela qualidade do conhecimento que transmite e desenvolve e das relações que mantém com a sociedade. Neste período, Irmã Jacinta Turolo Garcia tornou-se a segunda reitora, expandido a Pós-Graduação, valorizando a Coordenação Pedagógica, os Programas de Extensão e a Avaliação na Instituição e a Pastoral da Universidade, além da abertura de novos cursos nas áreas de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas, como Administração, Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas.

Na década de 2000, foram criados novos cursos, bacharelado e licenciatura em Ciência da Computação; Letras Português-Espanhol, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Química, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, e os de Tecnologia em Gastronomia, Estética e Cosmética e Design de Moda. Em 2006, a Unisagrado iniciou um processo de reestruturação e modernização de sua estrutura acadêmico-administrativa, com o objetivo de fortalecer e ampliar sua produção acadêmica e os serviços prestados à sociedade. A partir de então, a Unisagrado passa por um processo de avaliação interna e melhorias contínuas para enfrentar os desafios atuais e futuros do Ensino Superior brasileiro.

A partir de 2011, foram criados os cursos de Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Relações Internacionais, Engenharia Ambiental e Sanitária, Design, Biomedicina, Ciências Contábeis, Marketing e Gestão de Recursos Humanos. Em janeiro de 2011, assumiu a terceira e atual Reitora, Irmã Susana de Jesus Fadel. Na área de Ciências da Saúde, além do curso de Enfermagem, a Unisagrado possui: Ciências Biológicas – bacharelado e licenciatura, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Terapia Ocupacional. Na área de Ciências Exatas, possui ainda Matemática e Química – bacharelado e licenciatura.

Continuando o processo de modernização, em 2013 houve a aprovação do novo Estatuto e do novo Regimento Geral da Instituição e a inauguração do novo Complexo das Engenharias e do Setor de Relações Internacionais. Com 60 anos de existência completados em outubro de 2013, a identidade amadurecida da Unisagrado determina uma perspectiva ética e humanística no processo de ensinar e aprender. Reafirma seu compromisso social e a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Permanece no caminho do crescimento com qualidade, com 7 mil estudantes, ampliando a oferta de cursos, expandindo a pós-graduação e nova modalidade de ensino, contextualizada na região, valorizando a tradição e a inovação, com olhar atento para o futuro.

Ligações externas 
 

Unisagrado
Instituições católicas de ensino superior do Brasil
Fundações em São Paulo em 1953